Sserunkuma ist der Familienname folgender Personen:
 Dan Sserunkuma (* 1989), ugandischer Fußballspieler
 Geoffrey Sserunkuma (* 1983), ugandischer Fußballspieler
 Simon Sserunkuma (* 1991), ugandischer Fußballspieler